Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1985./86. je osvojila momčad Zadra.

1.A savezna liga

Ligaški dio

Doigravanje 

 Izvori: 
 nsl.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. – 1991. 
 Od Starog Placa do vrha Europe 
 kosmagazin.com

1.B liga

Zapad 

 Izvori: 
 Sinjska košarkaška bajka

Treći rang prvenstva

Hrvatska liga 

 Izvori: 
<ref name="karlovac"> Zdravko Švegar: Šanac - košarkaški vulkan - Sedam desetljeća košarke u Karlovcu (1934. – 2004.), Karlovac, 2004. </ref> Šanac - košarkaški vulkan''

Četvrti i niži rangovi prvenstva

Hrvatska liga - Centar 

 Izvori: 
 KK Maksimir 
 KK Maksimir, wayback arhiva 
  Šanac - košarkaški vulkan

Izvori 
  

1985-86